Імператор Момодзо́но (, момодзоно тенно; 14 квітня 1741 — 31 серпня 1762) — 116-й Імператор Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 9 червня 1747 — 31 серпня 1762.

Біографія 
Імператор Момодзоно народився 14 квітня 1741 року. Він був перший сином Імператора Сакураматі. Матір'ю хлопчика була Анеґакодзі Садако, донька старшого монаршого радника Анеґакодзі Норітаке. Новонародженому дали ім'я Тохіто і титул принц Яхо, згодом змінений на титул принц Саті.

У квітні 1747 року, у 6-річному віці, принц отримав титул Великого сина Імператора, а за два місяці батько передав йому монарший престол. В жовтні того ж року хлопець пройшов церемонію інтронізації й став новим Імператором Японії.

Імператор Момодзоно правив лише 15 років. За його правління спалахнув «інцидент 1758 року», коли група молодих його наближених на чолі з Такеноуті Такамоті виступила з критикою сьоґунату та вельможного радника Ітідзьо Мітіки, що керували Імператорським двором. Критики були покарані, в результаті чого Імператор Момодзоно залишився без друзів і прислуги. Протести монарха проти репересивних дій радника спричинили ізоляцію Імператора в палаці та ослабили його здоров'я.

31 серпня 1762 року Імператор Момодзоно помер у 22-річному віці. Його поховали в гробниці Цукінова, на території монастиря Сенрюдзі в районі Хіґасіяма, в Кіото.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії